Le detentrici del titolo sono Kiki Bertens e Johanna Larsson, ma si sono ritirate in semifinale.

Han Xinyun e Christina McHale hanno sconfitto Kimberly Birrell e Jarmila Wolfe per 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (semifinale)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (semifinale, ritirate)

 Ljudmyla Kičenok /  Nadija Kičenok (quarti di finale)
 Darija Jurak /  Nicole Melichar (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2016
WTA Tour 2016